Pino (Sesamstraat), een fictieve vogel uit Sesamstraat
Pino (Corsica), een plaats op Corsica
Pino (onderdistrict), in Indonesië
Pino del Oro, een plaats in de Spaanse provincie Zamora
Pino d'Asti, een plaats in de Italiaanse provincie Asti
Pino Torinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Varese
O Pino, een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
PINO, een robotsysteem
Afkorting voor Prince In Name Only, wanneer men claimt de PRINCE2-projectmanagementmethode te gebruiken, maar deze feitelijk niet of slechts gedeeltelijk gebruikt.

Personen met de achternaam Pino
Álvaro Pino, een Spaanse wielrenner
José María Pino Suárez, een Mexicaanse politicus

Personen met de voornaam Pino
Pino D'Angiò, een Italiaanse zanger
Pino Cerami, een Belgische wielrenner
Pino Daniele, een Italiaanse muzikant, componist en zanger
Pino Palladino, een Italiaans-Britse bassist
Pino Rauti, een Italiaanse politicus